A 2019-es spanyol Formula–4-bajnokság a sorozat negyedik idénye volt. A bajnokság a Formula–4 szabályrendszerén alapult. A szezon április 6-án vette kezdetét a Circuito de Navarra versenypályán és november 10-én ért véget a  Circuit de Barcelona-Catalunya aszfaltcsíkján. Az egyéni bajnokságot Franco Colapinto nyerte meg, míg a csapatoknál a Drivex School diadalmaskodott.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

Eredmények

Összefoglaló 

Pontrendszer

Versenyzők
( Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Csapatok

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A bajnokság hivatalos weboldala 

SpanyolF419
19